Веретейка, Верэцья, Веретья () — река в Белоруссии, протекает по территории Гродненской области, правый приток Свислочи.

Длина реки — 35 км, площадь водосборного бассейна — 321 км², средний уклон реки 1,2 ‰, средний расход в устье 1,7 м³/с.

Исток реки находится у деревни Сборы на границе Волковысского и Берестовицкого районов. Верхнее течение проходит по Волковысскому району, в среднем течении река преодолевает короткий участок по Мостовскому району, нижнее течение лежит в Берестовицком районе. Направление течения в верховьях — северо-восток, затем — север, в нижнем течении река поворачивает на запад.

Долина от истока чёткая. Пойма преимущественно двусторонняя, её ширина 0,3—1,5 км, отдельные участки заболочены. Русло на всём протяжении канализировано, его ширина в межень 5—6 м. Возле деревни Старый Дворец создана запруда площадью 0,27 км². В пойме мелиоративные каналы.

Притоки: Залучанка, Бурчак. Берега преимущественно безлесые, плотно заселены.

Протекает через деревни Матейковщина, Матьковцы, Трумпы, Полошки, Залучаны, Репля, Духовляны, Петрашевцы, Лятки, Гудевичи, Дубляны, Радевичи, Ремутевцы, Ковали.

Впадает в Свислочь у деревни Ярмоличи.

Примечания

Ссылки 
 Общая характеристика речной сети Гродненской области (в разрезе районов) // Справочник «Водные объекты Республики Беларусь»
 Основные характеристики речных бассейнов (с площадью водосбора более 200 км²) Гродненской области // Справочник «Водные объекты Республики Беларусь»

Притоки Свислочи (притока Немана)
Реки Волковысского района
Реки Мостовского района (Гродненская область)
Реки Берестовицкого района